Ab Urbe condita – espressione che fa riferimento a un sistema di calcolo degli anni in uso nell'antica Roma
 Ab Urbe condita libri – opera storiografica di Tito Livio
 Breviarium ab Urbe condita – opera storiografica di Eutropio